123-й киломе́тр (Восхо́д) — остановочный пункт Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги на линии Новолисино — Новгород. Расположен на юго-восточной окраине посёлка Тёсово-Нетыльский в Новгородском районе Новгородской области.

На платформе останавливаются все проходящие через неё пригородные поезда.

В связи с капитальным ремонтом пути на участке Рогавка — Вяжище — Предузловая-Павловская движение пригородных поездов сообщением Новгород-на-Волхове — Новолисино, Павловск, Санкт-Петербург-Витебский — Новгород-на-Волхове было отменено на участке Рогавка — Новгород-на-Волхове с 24 октября 2012 г. по 25 апреля 2013 г.
После ремонта пути движение пригородных поездов было возобновлено. С 7 ноября 2013 г. до 25 апреля 2014 г. движение было вновь закрыто в связи с реконструкцией участка Радофинниково—Рогавка. Движение поездов из Санкт-Петербурга и Новолисино осуществлялось только до станции Радофинниково.(уточнить источник)

Фото 
Фотография платформы

Ссылки 
 О.п. 123 км на Викимапии

Расписание пригородных поездов 
 Расписание пригородных поездов на сайте СЗППК

Примечания 

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Новгородского района